Ralliart Inc. (; Кабусики-гайся Рари: а:то) — спортивное отделение компании Mitsubishi Motors. Занимается разработкой и подготовкой гоночных автомобилей компании, также этот бренд используется для производства запчастей, одежды и аксессуаров, доступных для свободной продажи.

10 марта 2010 года было объявлено о прекращении деятельности подразделения в связи с тяжелым экономическим положением.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на статистическом сайте турниров ФИА 

Команды WRC
Заводские автоспортивные команды
Тюнинговые ателье